

Localidades 
Turquia
 Kalecik (Ancara)
 

Chipre
 Gastria — cidade do norte do Chipre chamada Kalecik em turco

Desambiguações de topônimos